Детская — остановочный пункт маршрута Москва — Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги. Находится в городе Ивантеевка Московской области.

Имеет две пассажирские высокие боковые платформы. Не оборудован турникетами.

Остановочный пункт находится в границах станции Ивантеевка, у платформ организован железнодорожный разъезд. Разъезд находится на однопутном участке, используется для скрещения встречных поездов или ночного отстоя электропоездов. Для грузовой работы использоваться не может — подъездных путей нет.

Время движения от Ярославского вокзала около 1 часа, от платформы Фрязино-Пасс. — около 7 минут.

Транспорт 
К платформе общественный транспорт не подходит, поблизости конечная остановка "Микрорайон Детская" маршрутов:
 6 (Детская — Заводская — Детская)
 22 (Пушкино — Ивантеевка)
 316 (Ивантеевка — Москва (метро «ВДНХ»))

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Ивантеевки
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги